Cruel Summer ():

Песни 
 «Cruel Summer» — песня группы Bananarama (1983)
 «Cruel Summer» — песня группы Ace of Base (1998)
 «Cruel Summer» — песня Тейлор Свифт (2019)

Альбомы 
 Cruel Summer — альбом Ace of Base (1998)
 Cruel Summer — альбом лейбла GOOD Music (2012)

Фильм 
 Cruel Summer — фильм рэпера Kanye West